Никола «Караула» Милянович (; 1914, Лисичине — 1 июля 1944, Леваньска-Варош) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии и Народный герой Югославии. Воинское звание — майор.

Биография 
Родился в 1914 году в селе Лисичине (близ Подравски-Слатины), в котором были сильны антимонархистские настроения. Родом из обычной крестьянской семьи. В возрасте 14 лет вступил в молодёжное движение Независимой демократической партии «Сельский круг», возглавив вскоре его отделение в Лисичине. Оценивался как хороший руководитель, вследствие чего в возрасте 17 лет Никола был избран и старостой села. В 1936 году был призван в Королевскую югославскую армию, в которой отслужил положенное время.

После начала оккупации страны Никола некоторое время укрывался в родной деревне. Отказывался сотрудничать с немецкими властями и хорватскими фашистами, вследствие чего начал преследоваться. После начала войны между Германией и СССР вместе с группой вооружённых крестьян Милянович сбежал в лес. Однако ещё в мае небольшой отряд из 15 человек, на вооружении которого был только один пулемёт, начал партизанскую войну против усташей с целью прекращения хорватского террора.

Летом 1941 года около двухсот усташей ворвались в село Старе-Кривае, захватив в плен 50 мужчин и женщин, связав их и отправив в лес для расправы. Никола вместе со своей группой разузнал маршрут движения усташского патруля и подготовил засаду. Партизаны открыли огонь после выстрела Николы из пулемёта. Усташи потеряли пятнадцать человек убитыми и сбежали, а всех пленных удалось спасти. Успешная засада подарила людям надежду на освобождение от оккупации. Залогом успеха стала умелая тактика Николы: тот разделил свою группу на колонны шириной по одному человеку, которые выстроили от деревни до леса. Первая линия давала залп и отступала назад, позволяя стрелять второй линии партизан и перезарядить своё оружие, что создавало впечатление присутствия куда большего количества партизан.

Эта группа Николы действовала независимо до октября 1941 года, когда отошла к Папуку и была включена в состав Папуцко-Крндийской партизанской роты. В том же году Милянович возглавил 1-й Славонский партизанский отряд, сохранив свой личный пулемёт. В 1943 году Никола получил воинское звание капитана и возглавил Офицерскую школу в Рупнице (близ Звечево). В 1944 году он был повышен до майора, возглавив 18-ю славонскую ударную бригаду.

1 июля 1944 Никола Милянович погиб близ Леваньски-Вароши, подорвавшись на противопехотной мине. 19 июня 1945 указом АВНОЮ Миляновичу было посмертно присвоено звание Народного героя. До 1991 года одна из улиц Вировитицы носила его имя.

Литература 
 Народни хероји Југославије. „Младост“, Београд 1975. година.

Югославские партизаны
Коммунисты Югославии